Die PBZ Zagreb Indoors 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar in Zagreb ausgetragen wurde. Es war Teil der 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz gespielt. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Santiago de Chile die Movistar Open gespielt, die genau wie die PBZ Zagreb Indoors zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marin Čilić, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Im Finale gewann er gegen Michael Berrer, der sein erstes ATP-Finale erreichte, mit 6:4, 6:75, 6:3. Čilić gewann damit seinen fünften Karrieretitel. Im Doppel waren Robert Lindstedt und Martin Damm die Vorjahressieger, die aber 2010 nicht antraten. Sieger der Doppelkonkurrenz wurden Jürgen Melzer und Philipp Petzschner, die im Finale Arnaud Clément und Olivier Rochus mit 3:6, 6:3, [10:8] besiegten. Das Duo gewann damit seinen ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Januar bis 1. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Zagreb